Schuyler megye (Illinois)
 Schuyler megye (Missouri)
 Schuyler megye (New York)